Десятник:
 Десятник (десятский) — название воинской должности и начального человека (командира) формирования из 10 человек (пищальников, стрельцов и так далее) в Русском войске.
 Десятник — иногда заменяемое во многих южных городах Российской империи название будочника.

Фамилия 
 Десятник, Анна Викторовна (род. 2000) — российская футболистка.
 Десятник, Григорий Евсеевич (род. 1946) — советский, украинский режиссёр и сценарист документального кино, киновед, композитор и поэт-песенник.
 Десятник, Леонид Васильевич — аким Восточно-Казахстанской области (30 ноября 1995 — 10 апреля 1996)

См. также 
 Десять
 10